Ел Мил Аморес има више значења:

 Ел Мил Аморес (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Мил Аморес, Ла Меса де Сан Хоакин (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мил Аморес, Лос Гера (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мил Аморес, Ел Ботин (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мил Аморес, Ел Панин (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику